Gary Hall Sr. – amerykański pływak, medalista igrzysk olimpijskich (1968–1976)
 Gary Hall Jr. – amerykański pływak, medalista igrzysk olimpijskich (1996–2004)